Нью-Йорк Янкиз в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 92 матча в 162 проведённых играх. В финальной серии Американской лиги команда обыграла Балтимор Ориолс со счётом 4-1 и вышла в Мировую серию, где праздновала победу, выиграв у Атланта Брэйвз 4-2

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 13
 Поражений: 10
 Процент побед: 56.52
 Очков набрано: 126
 Очков пропущено: 115

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 147
 Очков пропущено: 124

Июнь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 18
 Поражений: 11
 Процент побед: 62.07
 Очков набрано: 141
 Очков пропущено: 141

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 16
 Поражений: 10
 Процент побед: 61.54
 Очков набрано: 125
 Очков пропущено: 122

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 13
 Поражений: 17
 Процент побед: 43.33
 Очков набрано: 170
 Очков пропущено: 178

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 16
 Поражений: 11
 Процент побед: 59.26
 Очков набрано: 162
 Очков пропущено: 107

Плей-офф 
 Финальные серии Американской лиги: Нью-Йорк Янкиз — Балтимор Ориолс 4-1

 Мировая серия 1996: Нью-Йорк Янкиз — Атланта Брэйвз 4-2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Нью-Йорк Янкиз
МЛБ в сезоне 1996